Lily of the Valley steht für:

 Lily of the Valley (Band), deutsche Singer-Songwriter Musikgruppe aus Bingen und Frankfurt am Main
 Lily of the Valley (Lied), Lied der britischen Rockband Queen (1974)

Siehe auch:
 Church of Our Lady Lily of the Valley (Tempe, Grenada), Kirche in Tempe im Parish Saint George im Inselstaat Grenada